Emrullah Güvenç, een Belgisch voetballer
Serdal Güvenç, een Belgisch voetballer